О-Грове (Грове, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de turismo del ayuntamiento 
 O Grove, Turismo Rías Baixas
  SanVicenteDoMar.com, Información sobre San Vicente do Mar (O Grove) 
 Todogrove.com, portal con noticias, servicios, fotografías sobre O Grove 
 Guía Turística de O Grove

Муниципалитеты Понтеведры